Willempie (lied), een carnavalshit van Andre van Duin uit 1976
 Een andere benaming voor de snack Pikanto.